

Carriera

Nazionale
Ha esordito in Nazionale l'11 ottobre 2012 nella partita di qualificazione alla Suzuki Cup 2012 persa per 3-0 in casa della Birmania.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale cambogiana